Strada statale 1 – strada statale albanese
 Strada statale 1 – strada statale croata
 Strada statale 1 – strada statale polacca
 Strada statale 1 Via Aurelia – strada statale italiana